H19 steht für:
 HMS Harvester (H19), ein Zerstörer der H-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

H-19 steht für:
 Sikorsky H-19, ein US-amerikanischer Transporthubschrauber

Abkürzung